Operatie Rolling Thunder, een gevechtsoperatie tijdens de Vietnamoorlog
Rolling Thunder (1977), een film van John Flynn met William Devane
Rolling Thunder (1996), een film van Ralph Hemecker en P.J. Pesce
Rolling Thunder (2019), Amerikaanse film uit 2019 
Rolling Thunder (Six Flags Great Adventure), een voormalige houten achtbaan in Six Flags Great Adventure
Rolling Thunder was de naam van een bobslee-achtbaan in Six Flags Great Adventure, tegenwoordig bekend als Alpine Bobsled
Rolling Thunder was de naam van een achtbaan in Six Flags New England, later bekend als Great Chase (Six Flags New England)
Rolling Thunder (computerspel), een computerspel van het genre actiespel